Dmitri Ossipov - en russe :  et en anglais :  - (né le ) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 

Il a été repêché à la première position du repêchage d'entrée dans la KHL 2013 par l'Amour Khabarovsk. En 2013, il va en Amérique du Nord pour joindre les Giants de Vancouver dans la Ligue de hockey de l'Ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2013-2014|| Giants de Vancouver|| LHOu|| 54|| 3|| 0|| 3|| 48|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
|2014-2015|| Giants de Vancouver|| LHOu || 71 || 1 || 11 || 12 || 65 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016|| Giants de Vancouver|| LHOu || 72 || 2 || 10 || 12 || 102 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan=2|2016-2017|| Giants de Vancouver|| LHOu || 42 || 1 || 10 || 11 || 39 || - || - || - || - || -
|-
|Wheat Kings de Brandon|| LHOu || 32 || 1 || 2 || 3 || 43 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2017-2018|| Wolves de Chicago|| LAH|| 11||0||1||1||6|| - || - || - || - || -
|-
|2017-2018|| Mallards de Quad City|| ECHL|| 33||1||4||5||23 ||- || - || - || - || -
|-
|2018-2019|| IceHogs de Rockford || LAH || 8|| 0|| 2|| 2|| 13|| - || - || - || - || -
|-
|2018-2019|| Fuel d'Indy || ECHL || 66|| 1|| 12|| 13|| 48||- || - || - || - || -
|-
|2019-2020|| IceHogs de Rockford || LAH || 28 || 1|| 0|| 1|| 44||- || - || - || - || -
|-
|2019-2020|| Fuel d'Indy || ECHL || 8|| 1|| 3|| 4|| 4||- || - || - || - || -
|-
|2020-2021|| IceHogs de Rockford || LAH || 22 || 2|| 4|| 6|| 34||- || - || - || - || -
|-
|2020-2021|| Fuel d'Indy || ECHL || 15|| 3|| 3|| 6|| 16||- || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || IceHogs de Rockford || LAH ||  ||

Références 

Naissance en octobre 1996
Naissance à Moscou
Joueur russe de hockey sur glace
Premier choix au total au repêchage d'entrée dans la KHL
Joueur des Giants de Vancouver
Joueur des Wheat Kings de Brandon
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Mallards de Quad City (ECHL)
Choix de repêchage de l'Amour Khabarovsk
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur du Fuel d'Indy